

Cinema 
 The Lucky One – film del 1917 prodotto dalla Essanay
 The Lucky One – film del 2007 diretto da Brett Levner
 Ho cercato il tuo nome (The Lucky One) – film del 2012 diretto da Scott Hicks

Letteratura 
 Ho cercato il tuo nome (The Lucky One) – romanzo di Nicholas Sparks del 2008

Teatro 
 The Lucky One – commedia di Alan Alexander Milne del 1922

Musica 
 The Lucky One – singolo di Laura Branigan del 1984
 The Lucky One – singolo di Alison Krauss del 2001, estratto dall'album New Favorite
 The Lucky One – singolo di Faith Hill del 2006, estratto dall'album Fireflies
 The Lucky One – singolo di Uku Suviste del 2020, che ha rappresentato l'Estonia all'Eurovision Song Contest 2021

Pagine correlate 
 Lucky Ones
 The Lucky Ones